Galba steht für:

 Galba (Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba; 3 v. Chr.–69 n. Chr.), römischer Kaiser
 Galba (Cognomen), ein römisches Cognomen in der Familie der Sulpicii (dort weitere Namensträger)
 eine ehemalige französische Automarke; siehe Société Sylla
 Galba (Gattung), eine Gattung der Familie der Schlammschnecken (Lymnaeidae)
 Galba (Gallier), gallischer Königs der Suessionen

Galba ist der Familienname folgender Personen:

 Karol Galba (1921–2009), tschechoslowakischer Fußballschiedsrichter 
 Martí Joan de Galba († 1490), Schriftsteller

Siehe auch:
 Servius Sulpicius Galba, Name mehrerer römischer Politiker